Чендзонот има више значења:

 Чендзонот (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чендзонот (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику